Diese Liste führt sämtliche Personenbahnhöfe und -haltepunkte in Brandenburg auf, die im Regelverkehr bedient werden. Darüber hinaus werden die Art der Betriebsstelle, die Anzahl der Bahnsteiggleise, die zugehörige Kommune, der Eröffnungszeitpunkt, die Bedienung durch Fern-, Regional- oder S-Bahn-Verkehr als auch die anliegenden Strecken genannt. Alle Stationen liegen im Gebiet des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg (VBB).

Aufbau 
Die Liste ist wie folgt unterteilt:

 Name: Hier wird der aktuelle Name des Bahnhofs oder Haltepunkts angegeben.
 Bst.: Gibt die Art der Betriebsstelle an, also Bahnhof (Bf) oder Haltepunkt (Hp). Haltestellen werden als Haltepunkt angeführt, Bahnhofsteile dagegen als Bahnhof.
 Gl.: Gibt die Anzahl der im Betrieb befindlichen Bahnsteiggleise an. Über eine frühere, abweichende Anzahl sowie die Frage, ob alle angegebenen Bahnsteiggleise im Regelverkehr genutzt werden, wird jedoch keine Aussage getroffen.
 Stadt / Gemeinde: Gibt die Stadt oder Gemeinde an, auf deren Gebiet sich der Halt befindet.
 Lkr.: Diese Spalte führt den Landkreis beziehungsweise die kreisfreie Stadt auf, in dem sich der Halt befindet. Es wird dabei lediglich das Kürzel, wie es bei Kfz-Kennzeichen angewendet wird, verwendet. Im Einzelnen sind dies die folgenden Landkreise und kreisfreien Städte:

 Eröffnung: Gibt den Eröffnungszeitraum an. Die Daten beziehen sich auf die erstmalige Eröffnung des Bahnhofs an seiner heutigen Stelle. Verlegungen (wie im Fall von Frankfurt (Oder)) oder zwischenzeitliche Stilllegungen werden nicht berücksichtigt.
 Kat: Die Spalte Kat zeigt die damalige Bahnhofskategorie (heute Preisklasse) des Halts mit Stand vom 1. Januar 2012 an. Dies trifft jedoch nur auf Bahnhöfe der DB Station&Service AG zu und schließt die Bahnhöfe anderer Betreiber, wie der Niederbarnimer Eisenbahn nicht mit ein.
 F: Fernverkehrshalt, dies trifft auf die Produkte ICE, IC, EC, Interconnex, Harz-Berlin-Express sowie den Vogtland-Express zu.
 R: Regionalverkehrshalt, dies triftt auf die Produkte Regionalexpress und Regionalbahn der DB sowie gleichartige Produkte der privaten Betreiber NEB, ODEG und HANS zu. Eine genaue Übersicht der Linien findet sich bei der Liste der Eisenbahnlinien in Brandenburg und Berlin.
 S: Halt der Berliner S-Bahn
 Strecke – Diese Spalte gibt die anliegenden Eisenbahnstrecken an. Dabei werden lediglich die Strecken genannt, die auf diesem Abschnitt noch in Betrieb sind, z. B. befinden sich die Bahnhöfe Löwenberg (Mark) und Prenzlau beide an der Bahnstrecke Löwenberg–Prenzlau. Da diese jedoch nur von Löwenberg bis Templin bedient wird, entfällt eine Erwähnung bei Prenzlau.
 Anmerkungen – In dieser Spalte werden sonstige Anmerkungen, die nicht aus den restlichen Spalten hervorgehen, angegeben. Dies betrifft vor allem abweichende Eigentümer sowie zusätzlich zum VBB-Tarif geltende Tarife der Verkehrsverbünde Oberelbe und Oberlausitz-Niederschlesien.

Bahnhofsübersicht

Anmerkungen

Literatur

Weblinks 

 
 
 
 

Brandenburg
!Liste